Biskop Thomas kan avse:

Thomas (biskop i Åbo), 1200-talet
Thomas Simonsson,  biskop i Strängnäs  1429–1443